Miguel Primo de Rivera puede referirse a:

 Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930), militar y dictador español.
 Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1904-1964), político español, hijo del anterior.
 Miguel Primo de Rivera y Urquijo (1934-2018), político español, sobrino del anterior.